Martin Kreusch (* 1978 in Zwickau) ist ein deutscher Schauspieler, Regisseur, Veranstalter und Trainer für Kommunikation.

Leben 
Kreusch wuchs in Oederan (Kreis Flöha) auf und lebt seit 1999 in Halle an der Saale. Nach dem Studium der Sprechwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2000–2004) arbeitete er zunächst vornehmlich als Rhetoriktrainer. Seit 2003 ist er als Schauspieler und Kulturveranstalter aktiv. Von 2004 bis 2008 studierte Kreusch Schauspiel an der Wilhelm-Busch-Schule.

Als Schauspieler ist er hauptsächlich bei Theater Varomodi, Theater Kaltstart und der Halleschen Kulturreederei engagiert. Für die Hallesche Kulturreederei organisiert er seit 2007 gemeinsam mit Jan Felix Frenkel die jährlichen Kleinkunstfestivals „Eisbrechertage“ und „Hallesche Kulturreederei“.
Seit Oktober 2012 ist Kreusch Intendant des Theaters Mandroschke in Halle an der Saale.
Am 15. Oktober 2014 gab er sein Regiedebüt mit dem Stück Monkey Island – Ich will Pirat werden am Theater in Halle.

Kreusch arbeitete unter anderem mit und unter Anna Siegmund-Schultze sowie Axel Gärtner, Simon van Parys und Volker Dietzel. Mit Alexander Terhorst und Jan Felix Frenkel entwickelte er das Theaterformat „240warm“. Martin Kreusch ist seit 2003 auch in unterschiedlichen Sommertheaterproduktionen des Harzer Bergtheaters und der Waldbühne Altenbrak zu sehen. Seit 2010 veranstaltet Kreusch zusammen mit Stephan Werschke und Jan Felix Frenkel die „Deutsche Knack-Weltmeisterschaft“ in Halle an der Saale.
Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler bietet er Seminare zur mündlichen Kommunikation mit den Schwerpunkten Rede, Gespräch und Präsentation an.

Sein Theaterstück 1989 – Vielleicht ist ja morgen schon alles anders … hatte am 3. Oktober 2020 Premiere in Halle an der Saale.

Martin Kreusch ist der Urenkel von Kurt Zehmisch.

Film und Fernsehen (Auswahl) 
 2015 Zärtlichkeiten im Bus / Regie: Arne Kohlweyer / Rolle: Dietmar Müller (NR)
 2016 Zärtlichkeiten im Bus / Regie: Arne Kohlweyer / Rolle: Johannes Kretze (NR)
 2017 Zärtlichkeiten im Bus / Regie: Arne Kohlweyer / Rolle: Pöpel (NR)
 2018 Schicksale – und plötzlich ist alles anders / Regie: Andy Klein / Rolle: Ronny Petermann (HR)
 2020 In aller Freundschaft / Regie: Kerstin Krause / Rolle: Techniker (NR)
 2021 K11 / Regie: Patrick Freiheit / Rolle: Peter Vogt (HR) / Folge 1977: Kalte Rache
 2021 K11 / Regie: Volkmar Sering / Rolle: SEK Einsatzleiter (NR) / Folge 1977: Mit Herz und Bombe
 2021 Inside Sommertheater 21 22 23 / Regie: Martin Kreusch
 2021 K11 / Regie: Patrick Freiheit / Rolle: Pfarrer Markus Fischer (HR)
 2021 1989 – Vielleicht ist ja morgen schon alles anders... (Spielfilm) / Regie und Drehbuch
 2022 K11 / Regie: Volkmar Sering / Rolle: Sören Klein (HR) / Staffel 4, Folge 76

Theaterrollen (Auswahl) 
 2000: Einmal einer / Rolle: Kaspar Hauser
 2002: Fümms bö wö – Mir tut der Unsinn leid – Kurt Schwitters / Rolle: Richard Mandroschke
 2003: WeltAllTag – Oliver Schmaering / Rolle: Präsident
 2003: set_v fork feile – Oliver Schwerdt / Rolle: gelber Mann
 2003: Ein Hexenlied – Angelika Bartram / Rolle: Giacomo Fumo
 2004: Ritter Runkel und die Digedags – Martin Verges nach Hannes Hegen / Rolle: Piratenkapitän, Pfarrer
 2004: Der Auftrag – Heiner Müller / Rolle: Sasportas
 2005: Pappsatt – Die Fernsehkochshow / Konzept und Moderation
 2005: Vom Teufel mit den drei goldenen Haaren – F.K. Waechter nach den Gebrüdern Grimm
 2006: Die Aschenputtler – F.K. Waechter / Rolle: Schmalz
 2007: Die Heldentaten des Herakles – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Schmalz
 2007: In seinem Garten liebt Don Perlimplin Belisa – Federico García Lorca / Rolle: Mutter
 2008: Don Quixote – Lutz Hübner (nach Cervantes) / Rolle: Sancho Pansa
 2008: Scheenitz' End – Volker Dietzel / Rolle: Kardinal Albrecht
 2009: Die drei Musketiere – Alexandre Dumas / Rolle: Porthos
 2009: 240warm / Rolle: Lars Thümmler
 2009: Der goldene Taler – Simon van Parys (nach Hans Fallada) / Rolle: Putzwassermännlein, Hans Geiz
 2009: Noch ist Polen nicht verloren (Theaterstück) – Jürgen Hofmann / Rolle: Josef Tura
 2010: Die Nibelungen – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: König Gunther
 2010: EIN MORD nicht erst ZUM DESSERT – Brian Lausund / Rolle: Dieter Müller / Krimidinner
 2010: Schillers sämtliche Werke – Michael Ehnert / Rolle: Martin
 2011: Der Räuber Hotzenplotz – Otfried Preußler / Rolle: Räuber Hotzenplotz
 2011: Kardinal Albrecht über Martin Luther – Eberhard Schulz / Rolle: Kardinal Albrecht
 2011: Westerndinner – Brian Lausund & Alexander Terhorst & Kollegen / Rolle: Friedrich H.
 2011: Fliegender Teppich, sehendes Rohr & Zauberapfel / Rollen: Sultan, drei Kaufmänner
 2012: Das Phantom der Volksmusik – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Günther (Direktor und Moderator)
 2012: Der kleine Klaus und der große Klaus – nach Hans Christian Andersen / Rolle: Kleiner Klaus
 2013: Stellwerk I – Szenische Lesung zum inklusiven Filmfestival der Aktion Mensch
 2013: Pinocchio / Rollen: Meister Kirsche, Freuerfresser
 2013: IMITATORgenerator / Rolle: M.K.
 2013: Zwielicht. Vom Auftauchen und Verschwinden – Annika Scheffel & Friederike Kenneweg / Sprecher
 2013: Ronja Räubertochter – Astrid Lindgren / Rolle: Mattis
 2014: Monkey Island – Ich will Pirat werden / Regie
 2014: In 80 Tagen um die Welt / Rolle: Passepartout
 2015: ALLES – Jonas Schütte / Rolle: Mann 1
 2015: Die Bremer Stadtmusikanten / Rolle: Esel Esekiel
 2015: Laroranja / Rolle: Gorban, Arara
 2015: Ein Zusammenstoß – Kurt Schwitters / Regie
 2015: Vier Morde in vier Gängen – Alexander Terhorst / Rolle: Amadeus Silberstein / Dinnertheater
 2016: nichts – Jonas Schütte / Rolle: Mann 1
 2016: Der gestiefelte Kater / Rolle: Zauberer
 2016: Casablanca! – Sommerkomödie nach dem Kultfilm Casablanca – Volker Dietzel / Rollen: Ronny, Ilsa Lund, Capitain Renault, Ugarte, Senior Ferrari und andere
 2016: Soloprogramm: Der Balladenleser / Anna Siegmund-Schultze / Solo
 2016: Die kleine Meerjungfrau (Tanztheater) – Hans Christian Andersen / Schauspielleitung
 2016: Zeit im Dunkeln – Henning Mankell / Regie
 2016: Steins Weihnacht mit Blümchen und Knall – Katrin Schinköth-Haase / Rolle: Herr Stein
 2017: Willkommen & Abschied – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Fernsehmoderator
 2017: An der Arche um acht – Ulrich Hub / Rolle: Erster Pinguin
 2017: Carmilla – Draculas Tochter – Uwe Friebel / Regie / Rolle: Dracula
 2017: Der kleine Vampir- Angela Sommer-Bodenburg / Regie / Rolle: Anton Senior, Geiermeier
 2017: Mord im MDR – Alexander Terhorst / Rolle: Amadeus Silberstein
 2017: Stars im Kiosk – Stückentwicklung / Idee / Rolle: Roland Zenker
 2017: Momo und die Zeitendiebe – Tanztheater frei nach Michael Ende / Schauspielleitung
 2017: Kommissar Wittenbrinks zweiter Fall – Martin Kreusch / Rolle: Dieter Müller, Patrick Loge / Krimidinner
 2018: Gevatter Tod – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Sohn
 2018: Leonce und Lena – Georg Büchner / Rolle: Präsident, Schulmeister
 2018: Pettersson und Findus – Sven Nordqvist / Rolle: Pettersson
 2018: ZEIT – Martin Kreusch / Text und Regie
 2018: Arsen und Spitzenhäubchen – Uwe Åsa Friebel sehr frei nach Joseph Kesselring / Regie
 2018: Der Zauberer von Oz – Tanztheater frei nach Lyman Frank Baum / Schauspielleitung
 2019: Familie Feuerstein und das Geheimnis der Baumannshöhle – Manuel Wagner und Martin Kreusch / Regie
 2019: Adolf Südknecht – Die Seifenoper-Improschau (Folge 70): Anno 1955: Die Grillfete / Rolle: Oberst Dobermann
 2019: Plaste und Elaste – Strippen für den Frieden – Alexander Terhorst / Rolle: Klaus Lemke
 2019: Adolf Südknecht – Die Seifenoper-Improschau (Folge 74): Anno 1957: Komplott-Kompott / Rolle: Oberst Dobermann
 2019: Die Königin der Farben – Tanztheater frei nach Jutta Bauer / Schauspielleitung
 2019: Mord an Bord – Alexander Terhorst / Rolle: 1. Offizier / Dinnertheater
 2020: Die Jäger  – Christian Hussel / Regie
 2020: Liebe, Laube, Gartenzwerg – Alexander Terhorst / Rolle: Wolfgang Wettin
 2020: 1989 – Vielleicht ist ja morgen schon alles anders...  – Martin Kreusch / Autor, Regie
 2021: Brachland – Brian Lausund / Regie
 2021: Komposition in Rot – Amir Gudarzi / Rolle: Chinesischer Geschäftsmann, Europäische Geschäftsfrau, Chinesische Geheimpolizei
 2021: Hamlet und ich – Shakespeare, Jonas Schütte, Martin Kreusch / Co-Autor, Co-Regie
 2021: Balladen. Ballaleika. Passendorf – Martin Kreusch und Anja Jünger/ Idee, Schauspieler
 2021: Prinzessin Isabella – Cornelia Funke / Rolle: König
 2022: Menschen.Leben.Wir - nach einer Idee von Ingrid Lausund / Rolle: Mann
 2022: Kabale und ... Die Premierenfeier - Martin Kreusch / Autor, Regie
 2022: Die Frauen von Workuta - Theaterdokumentation nach zeitzeugenberichten von Lynne Eichhorst / Rolle: Soldat

Weblinks 
 
 Kreusch im Interview in der Mitteldeutschen Zeitung
 Offizielle Webseite von Martin Kreusch
 
 
 Martin Kreusch als Ensemblemitglied der Kulturreederei

Einzelnachweise 

Theaterschauspieler
Deutscher
DDR-Bürger
Geboren 1978
Mann